Konak Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü – società polisportiva turca
 Konak Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü – sezione di calcio femminile della polisportiva turca
 Konak Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü – sezione di pallavolo maschile della polisportiva turca